Râul Almaș se poate referi la mai multe râuri cu nume omonime, având varii emisari, situate geografic în varii bazine hidrografice din .

Diverși afluenți numiți Râul Almaș 
 Râul Almaș (Drăuț), afluent al râului Drauț din județul Arad 
 Râul Almaș (Barcău), afluent de stânga al râului Barcău din județul Bihor 
 Râul Almaș (Cracău), afluent de dreapta al râului Cracău din județul Neamț 
 Râul Almaș (Crișul Alb), curs de apă, afluent de stânga al râului Crișul Alb din județul Arad 
 Râul Almaș (Mureș), afluent de dreapta al râului Mureș din județul Hunedoara
 Râul Almaș (Someș), afluent de stânga al Someșului din județul Sălaj
 Râul Almaș (Turia), afluent de dreapta al Jaidon, care se varsă Râul Turia din județul Covasna
 Râul Almaș (Valea Crișului), afluent de dreapta al Pârâul Mijlociu, unul din cele două brațe care formează râul Valea Crișului din județul Covasna

Alte râuri cu nume asemănătoare 
 Râul Almășel, afluent de stânga al râului Geoagiu din județul  Hunedoara
 Râul Almășeni, afluent de dreapta al râului Iara, afluent al râului Arieș 
 Râul Almașul Mic, curs de apă afluent al râului Valea Crișului din Bazinul hidrografic Olt

Vedeți și 
 Almaș
 Armășeni
 Pârâul Rădăcinii, Almaș 
 Pârâul Sărat, Almaș 
 Râul Cireș, Almaș 
 Râul Dragu, Almaș 
 Râul Gălășeni, Almaș 
 Râul Glodu, Almaș 
 Râul Ulmul, Almaș 
 Râul Valea Mare, Almaș 
 

 
 
 
 
 
Dezambiguizare râuri
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Nume proprii
Toponime maghiare
Toponime românești